Ormeniș, een gemeente in Roemenië
 Ormenis (geslacht), een geslacht van cicaden